Op het Australian Open 2019 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 18 tot en met 26 januari 2019.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Gabriela Dabrowski en Mate Pavić waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door María José Martínez Sánchez en Neal Skupski.

Het als derde geplaatste duo Barbora Krejčíková en Rajeev Ram won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het Australische wildcard-team Astra Sharma en John-Patrick Smith in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Demi Schuurs en Matwé Middelkoop wonnen hun openingspartij, maar verloren in de tweede ronde van het zesde reekshoofd, Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal.
 Ook Jean-Julien Rojer en de Taiwanese Chan Hao-ching bereikten de tweede ronde – daar waren zij niet opgewassen tegen de als eerste geplaatste titelverdedigers.
 Wesley Koolhof speelde samen met de Tsjechische Květa Peschke – voor hen viel het doek al na de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers aan het gemengd dubbelspel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2019